Il 45º campionato dell'America Meridionale di pallacanestro maschile (noto anche come FIBA South American Championship 2012) si è svolto dal 18 al 22 giugno 2012 a Resistencia, in Argentina.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 5º/6º posto

Finale 3º/4º posto

Finale

Classifica finale

Voci correlate 
 Federazione Internazionale Pallacanestro
 FIBA Americas
 FIBA South America Championship

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2012
2012
Pallacanestro in Argentina